UYF correspond
 au code AITA pour l'aéroport de London dans l'Ohio.
 à l'Union des yachts français, association historiquement liée au Yacht Club de France.
 à l'universalist Youth Fellowship.
 à l'ukrainian Youth Forum.

Code IATA des aéroports